Спартанберг () — североамериканский топоним.
 Спартанберг — город в штате Южная Каролина, США.
 Спартанберг — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.